Кайрен Уи́лсон (; ) — английский профессиональный игрок в снукер. Впервые попал в мэйн-тур в сезоне 2010/11. Обладатель титула Shanghai Masters 2015.

Биография 
В восемь лет начал играть на большом снукерном столе. В 11 лет сделал свой первый сенчури — 106 очков в матче с приятелем отца. Свой первый турнир выиграл в двенадцать лет, именно тогда и задумался о профессиональной карьере.

Играл за команду Понтинса и четыре года за сборную Англии. Выигрывал много любительских и юниорских турниров, включая Premier Junior Tour, Фестиваль Понтинс и турниры Businessland. На English Under-21 сделал максимальный брейк 

В сезоне 2009/10 Уилсон играл в серии турниров PIOS, где благодаря победе на одном из восьми турниров занял 5-е место в итоговом рейтинге. Это позволило ему на следующий сезон перейти в мэйн-тур и получить статус профессионала, однако свой первый профессиональный сезон Уилсон провёл не лучшим образом и по его итогам выбыл из тура. Вернуть статус профессионала ему удалось через два сезона, в 2013 году.

20 сентября 2015 года завоевал первый профессиональный титул в карьере, одолев Джадда Трампа со счётом  финале турнира Shanghai Masters.

Свой первый максимальный брейк в профессиональной карьере выполнил 31 октября 2017 года на турнире International Championship.

Финалы турниров

Финалы рейтинговых турниров: 9 (3 победы, 6 поражений)

Финалы нерейтинговых турниров: 2 (0 побед, 2 поражения)

Низко-рейтинговые турниры: 1 (1 победа)

Финалы профессионально-любительских турниров: 1 (1 победа, 0 поражений)

Рейтинг

Примечания

Ссылки 
 Профиль на World Snooker
 Профиль на Снукерист.ру
 Профиль на CueTracker.net
 Профиль на SnookerTV

Снукеристы, набравшие 100 и более сенчури-брейков
Снукеристы Англии